Hombres de honor puede corresponder a:

 Hombres de honor: película estadounidense dirigida por George Tillman Jr., con Robert De Niro y Cuba Gooding Jr., que relata la vida real del buzo Carl Brashear.
 Hombres de honor: telenovela argentina dirigida por Daniel Barone y Martín Sabán, con Laura Novoa y Gabriel Corrado, sobre la mafia de origen italiano en la Argentina en la década del 40.
 Hombres de honor: serie de televisión colombiana creada por Caracol Televisión entre 1995 y 2000.